The Sound of Revenge — дебютный студийный альбом американского рэпера Chamillionaire, выпущенный 22 ноября 2005 года. В записи альбома приняли участие Lil’ Flip, Lil Wayne, Natalie Alvarado, Krayzie Bone, Bun B, Scarface, Billy Cook, Killer Mike и Pastor Troy. Chamillionaire и Krayzie Bone получили за трек «Ridin’» премию «Грэмми» в номинации «лучшее рэп исполнение дуэтом или группой» ().

За первую неделю было продано 130 000 копий альбома. Позже альбом получил статус платинового. Всего было продано более 1,3 миллиона копий.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом